Delmas steht für:
 eine Gemeinde in Südafrika, siehe Victor Khanye, ehemals Delmas Local Municipality
 eine Stadt in Südafrika, Verwaltungssitz der Gemeinde Victor Khanye, siehe Delmas (Südafrika)
 eine Stadt in Haiti, siehe Delmas (Haiti)
 eine französische Reederei, siehe Delmas (Reederei)

Delmas oder Đelmaš ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Guillaume Delmas (1768–1813), französischer General
 Emmanuel Luc Jean-Marie Delmas (* 1954), französischer Geistlicher, Bischof von Angers
 François Delmas (1913–2002), französischer Politiker
 Jacques Chaban-Delmas (1915–2000), französischer Politiker

 Louis Delmas (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Lucien Delmas (1931–1988), französischer Politiker
 Marc Delmas (1885–1931), französischer Komponist
 Marguerite Waddington-Delmas (1870–1952), französische Benediktinerin, Klostergründerin und Gründerin einer Ordenskongregation
 Miloš Đelmaš (* 1960), jugoslawischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Delma (Begriffsklärung)